Nikolai Rukawischnikow ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Iwanowitsch Rukawischnikow (1848–1913), russischer Unternehmer und Bildhauer
 Nikolai Nikolajewitsch Rukawischnikow (1932–2002), sowjetischer Kosmonaut und Physiker